Scalida är ett släkte av kackerlackor. Scalida ingår i familjen småkackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Småkackerlackor
Scalida